Корунд:
 Корунд — минерал, кристаллический оксид алюминия.
 «Корунд» — многопрофильное химическое предприятие.
 «Корунд» — конструкторское бюро.
 Корунд — тип батарейки (гальванического элемента).